Super Rádio Boa Vontade Porto Alegre é uma estação de rádio brasileira concessionada em Porto Alegre e sede em Esteio, respectivamente capital e cidade do RS. A rádio é emissora própria da Super Rede Boa Vontade de Rádio, uma rede de emissoras de rádio pertencentes a Legião da Boa Vontade (LBV), organização presidida por José de Paiva Netto.Transmite a programação gerada de SP alem de gerar programação local (com os programas Comando da Esperança, Momento Esportivo e Viver é Melhor) para toda a Grande Porto Alegre em AM 1300 e para todo o Brasil em ondas curtas de 49,31 e 25 metros.

Equipe Esportiva (Momento Esportivo) 
 Cobre as partidas da Dupla Grenal e da Seleção Brasileira

Narradores 
 Nilson Aguiar
 Wellington Silva
 Marcelo Paz

Comentaristas 
 Marcos Neto
 Marina Antunes
 Luiz Felipe Farah
 Marcelo Szalir

Repórteres 
 Luciano Paixão
 André João Fernandes
 Nalbert Requião
 Hugo Júnior
 Otto Alves

Plantão 
 Jeferson Trindade
 Andreia Santos

Produção 
 Kaio Souto
 Fúlvio de Alcântara Júnior

Ver também 
 Legião da Boa Vontade

Ligações externas 
 

Super Rádio Boa Vontade Esteio
Mídia de Esteio
Estações de rádio em onda curta